X-9 (escola de samba) - uma escola de samba da cidade de Santos
 X-9 Paulistana - uma escola de samba da cidade de São Paulo
 Agente Secreto X-9 - um personagem de quadrinhos.
 X-9 - revista de contos policiais e histórias em quadrinhos publicada pelo jornal O Globo.
 No linguajar urbano no Brasil, X9 se refere a alguém que faz uma denúncia por dinheiro.

Desambiguação